Jean-Baptiste Joseph Bietrix (Besançon, 19 mars 1699 - 1756) est un noble patricien ainsi qu'un homme politique français.

Biographie 
Jean-Baptiste Joseph est né le 19 mars 1699 à Besançon. Il est le fils de François Alexandre Biétrix
 de Pelousey et de Françoise Récy.

Le 28 mars 1729, à Besançon, il épouse Marie Françoise Bonaventure Bonhomme de Saint Loup. Leur union donne naissance à:

 Claudine Alexandrine (1727-1790) , qui épouse Claude-Edme Lamy de Laperrière.
 Charlotte (1731-1774), qui épouse, le 17 juin 1750, à Besançon, Marie-Augustin de Toytot, seigneur de Rainans à partir de 1767 et de Gredisants à partir de 1769. Avocat et subdélégué de l'Intendant de Franche-Comté, il sera aussi conseiller au Parlement de Besançon.
 Jeanne Antoinette Thérèse (1733-1755), qui décède à l'âge de 22 ans.

Seigneur d'Uzel et de Pelousey 
En tant qu'héritier de la seigneurie de Pelousey, Jean-Baptiste Joseph Bietrix est l'avant dernier de sa maison à être propriétaire du château d'Uzel. Sa fille ainée Claudine Alexandrine Bietrix revendra ce dernier à un certain Jean Stanislas Dunod de Charnage.

Carrière 
Jean-Baptiste Joseph Bietrix est avocat, conseiller parlementaire ainsi que maire de Besançon en 1728.

Notes et références

Notes

Références 

Personnalité liée à Besançon
Maire de Besançon
Naissance en mars 1669
Naissance à Besançon